Dans l'Antiquité tardive, et au Moyen Âge, le Trivium est l'une des deux divisions des 7 arts libéraux, l'autre étant le quadrivium. Le trivium, désigné comme "arts de la parole" se compose de la grammaire, de la rhétorique et de la dialectique.
 Trivium est un groupe de metal.
 Trivium le premier EP du groupe Trivium sorti en 2003.
 Trivium est une revue scientifique.
 Trivium est une œuvre pour orgue du compositeur Arvo Pärt.
Homonymie de titre